

Geografia 
Caja de Muertos – piccola isola dell'arcipelago di Porto Rico.
Čaja – nome di due fiumi della Russia siberiana.

Persone 
Attilio Caja – allenatore italiano di pallacanestro.

Animali 
Caja nome comune di una farfalla che vive anche in Italia